

Seedning

Lottning

Referenser
 Huvudlottning

Swedish Open 2013